Czupel bezeichnet:
 Czupel (Wisła), einen Berg in Polen
 Czupel (Brenna), einen Berg in Polen